Gustaf Olofsson eller Gustav Olofsson kan syfta på:

Gustaf Olofsson i Åvik (1849-1929), riksdagsman
Gustav Olofsson (Stenbock) till Toftaholm 
Gustav Olofsson (Stenbock) till Torpa